Quadrula petrina är en musselart som först beskrevs av Gould 1855.  Quadrula petrina ingår i släktet Quadrula och familjen målarmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Målarmusslor
petrina